Drôme o Droma , departament a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps (França)
 Drôme (Vire), riu afluent del Vire a Normandia (França)
 Drôme  o Droma (riu) , afluent del Roine